В списке загруженных аэропортов Греции указаны перечни греческих аэропортов, отсортированных по показателю годового пассажиропотока.

Вся статистика представлена согласно данным Греческого управления гражданской авиации.

По пассажиропотоку

Статистика 2015 года 
Предварительная статистика пассажиропотока за 2015 год:

Статистика 2014 года 
Статистика пассажиропотока за 2014 год::

Статистика 2013 года 
Статистика пассажиропотока за 2013 год

См. также 
 Список аэропортов Греции
 Список наиболее загруженных аэропортов Европы
 Транспорт в Греции

Ссылки 
 Официальный сайт Hellenic Civil Aviation Authority на английском языке
 Официальный сайт Hellenic Civil Aviation Authority на греческом  языке

Примечания 

Списки наиболее загруженных аэропортов